Андрей Плещеев: Плещеев, Андрей Львович — русский воевода, стольник.
 Плещеев, Андрей Максимович — вице-губернатор Иркутской провинции в 1734—1737 годах.
 Плещеев, Андрей Михайлович (ум. в 1492) — боярин Ивана III.